«Два дня» — российская комедийная мелодрама режиссёра Авдотьи Смирновой. Фильм вышел в прокат в России 8 сентября 2011 года.

Синопсис 
Пётр Сергеевич Дроздов (Фёдор Бондарчук), высокопоставленный чиновник из Москвы, приезжает в провинциальный музей полузабытого классика русской литературы по просьбе губернатора области, который хочет отнять у музея земельные владения и построить на них новую резиденцию. И поначалу Дроздов поддерживает это решение, но знакомство с Марией Ильиничной (Ксения Раппопорт), литературоведом, работающей в музее заместителем директора, меняет его взгляд не только на эту проблему, но и на всю его жизнь в целом.

В ролях 
 Фёдор Бондарчук — Пётр Сергеевич Дроздов, заместитель министра, после - губернатор области
 Ксения Раппопорт — Мария Ильинична
 Евгений Муравич — Владимир Николаевич Ильин, директор музея
 Ирина Розанова — Лариса Петровна
 Геннадий Смирнов — Виктор
 Константин Шелестун — Аркадий
 Мария Семёнова — Катя
 Андрей Смирнов — министр
 Ольга Дыховичная — Лида
 Сергей Уманов — Харкевич
 Борис Каморзин — Сергей Иванович Беглецов, губернатор
 Юрий Пронин — главный инженер
 Анна Михалкова — камео

Саундтрек 
В фильме использована музыкальная композиция Windy Song, автор — Miusha.
В начале фильма звучит музыка российского композитора Петра Климова.
На финальных титрах звучит песня «Супертанго» в исполнении группы Мегаполис: музыка — Олег Нестеров, Михаил Габолаев, Максим Леонов, текст — Александр Бараш, Олег Нестеров.

Награды 
 Приз на фестивале «Окно в Европу» 2011 года:
 Приз «Золотая ладья» (в конкурсе «Выборгский счёт»)
 5 номинаций на премию «Золотой орёл»: лучший фильм, лучшая мужская роль (Фёдор Бондарчук; победа), лучшая женская роль (Ксения Раппопорт; победа), лучшая женская роль второго плана (Ирина Розанова) и лучшая операторская работа (Максим Осадчий).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма «Два дня»
 «Два дня» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии 2011 года
Кинокомедии России
Фильмы-драмы России
Фильмы-мелодрамы России
Фильмы Авдотьи Смирновой
Фильмы России 2011 года
Фильмы на русском языке
Фильмы «Централ Партнершип»